Le qualificazioni del singolare maschile del Citi Open 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Samuel Groth (ultimo turno, Lucky loser)
  Yūichi Sugita (qualificato)
  Yuki Bhambri (primo turno, ritirato)
  Rajeev Ram (qualificato)
  Marius Copil (ultimo turno)
  Alex Kuznetsov (qualificato)

  Illja Marčenko (qualificato)
  Zhang Ze (ritirato)
  Michaël Llodra (primo turno, ritirato)
  Gonzalo Lama (primo turno)
  Emilio Gómez (ultimo turno)
<li>  Steven Diez (primo turno)

Qualificati 

  Robby Ginepri
  Yūichi Sugita
  Jared Donaldson

  Rajeev Ram
  Illja Marčenko
  Alex Kuznetsov

Lucky losers

  Samuel Groth

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 
 

Citi Open 2014
ATP World Tour 2014